Кубок УЕФА по мини-футболу 2001—2002 — дебютный розыгрыш кубка. Победу в нём одержал испанский клуб «Плайас де Кастельон», обыгравший в финале бельгийский клуб «Аксьон 21».

Первый отборочный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4 
 Хожув, 6—8 ноября 2001

Подробности матчей с участием «Спартака» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй отборочный раунд

Группа A

Группа B

Финальный раунд 
 Лиссабон, 2—3 марта 2002

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2001—2002 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2001—2002 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу